Верно — французский топоним. Может означать:

 Верно (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Верно (Кот-д’Ор) — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.

См. также 
 Вернон